Gavar é um município da Armênia. É o centro administrativo da província de Gegharkunik.

Cidades da Arménia